

Lokalizacje

Austria 
 Sankt Veit am Vogau – gmina targowa w kraju związkowym Styria, w powiecie Leibnitz
 Sankt Veit an der Glan – powiat w kraju związkowym Karyntia
 Sankt Veit an der Glan – miasto w kraju związkowym Karyntia, w powiecie Sankt Veit an der Glan
 Sankt Veit an der Gölsen – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Lilienfeld
 Sankt Veit im Innkreis – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Braunau am Inn
 Sankt Veit im Mühlkreis – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Rohrbach
 Sankt Veit im Pongau – gmina w kraju związkowym Salzburg, w powiecie St. Johann im Pongau
 Sankt Veit in Defereggen – gmina w kraju związkowym Tyrol, w powiecie Lienz
 Sankt Veit in der Südsteiermark – gmina targowa w kraju związkowym Styria, w powiecie Leibnitz

Niemcy 
 Sankt Veit – dzielnica Neumarkt-Sankt Veit
 Neumarkt-Sankt Veit – miasto w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Mühldorf am Inn
 Neumarkt-Sankt Veit – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Mühldorf am Inn

Inne 
 FC Sankt Veit – austriacki klub piłkarski

Zobacz też 
 St. Veit
 Święty Wit